Rundgång kan syfta på:

Fenomen
 Akustisk rundgång – en ton som kan uppstå då en mikrofon tar in det en högtalare ger ut
 Optisk rundgång – den optiska motsvarigheten till akustisk rundgång

Kultur
 Rundgång (radioprogram) – ett radioprogram från Sveriges Radio i Göteborg 1977–1979
 Rundgång (TV-program) – ett musikprogram som sändes på SVT2 år 2006
 Rundgångsfestivalen – en musikfestival i Vämöparken i Karlskrona

Järnväg
 Rundgång (tåg) – flytta loket till andra ändan av ett tågsätt när ett tåg ska vända